Соревнования по парусному спорту в классе «470» среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 11 по 18 августа. В соревнованиях принимали участие 38 спортсменов.

Призёры

Результаты гонок 
Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие первые 10 пар спортсменов.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008